Калачёв — русская фамилия; имеет женскую форму Калачёва.

Калачёв 
 Калачёв, Александр Васильевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Калачёв, Алексей Георгиевич (род. 1961) — музыкальный радиожурналист и ведущий. Основатель и редактор bluesnews.ru.
 Калачёв, Анатолий Александрович (1920—1997) — Герой Советского Союза.
 
 Калачёв, Василий Александрович (1901—19??) — советский военачальник, полковник.
 
 Калачёв, Григорий Семёнович (1909—1985) — советский учёный-аэродинамик, авиаконструктор.
 
 Калачёв, Илья Андреевич (род. 2000) — российский футболист.
 
 Калачёв, Михаил Павлович (1921—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Калачёв, Николай Христофорович (1886—1942) — генерал-майор.
 Калачёв, Павел Васильевич — оперный певец.
 Калачёв, Тимофей Сергеевич (1981) — белорусский футболист.

Калачёва 
 Калачёва, Ирина Ивановна (род. 1958) — белорусский историк, этнолог, педагог.

См. также 
 Калачов
 Калачёвский
 Калачеевский

Примечания